La Surprise - uma pintura de Antoine Watteau de 1718

Localidades 

Surprise (Arizona)
Surprise (Nebraska)

Desambiguação